Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2023 года ()  в городе Лондон (провинция Онтарио) c 3 по 12 марта. Турнир  в 94-й раз, в провинции Онтарио в 32-й раз, в Лондоне — в 3-й раз.

В финале команда Канады, в составе Брэд Гушу, Марк Николс, Эрик Харнден, Джефф Уокер со счётом 7-5 победила команду провинции Манитоба (скип Мэттью Данстон).
Бронзовые медали завоевала команда Уайлд-кард-1 (скип Брендан Боттчер).

Победитель  право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , а также выступать под этим наименованием на следующем чемпионате Канады в 2024 году.

Официальный хештег чемпионата: #BRIER2023.

О турнире

Общие сведения 
В турнире принимали участие 18 команд: 14 команд, представляющих членов Ассоциации кёрлинга Канады, команда-победитель  (как «команда Канады») и три команды «по приглашению» (уайлд-кард), которые не победили в чемпионатах членов Ассоциации Кёрлинга Канады и имеют лучшие показатели в Системе Рейтинга Канадских Команд.

Еще до начала чемпионата первый команды Северное Онтарио Колин Ходжсон объявил о завершении карьеры в конце сезона. В последнем своем матче на чемпионатах Канады против команды  Уайлд-кард-1 он провел идеальную игру (стопроцентное качество бросков). Ходжсон владеет и управляет компанией по производству одежды Dynasty Curling, которая является официальным партнером Ассоциации кёрлинга Канады по униформе.

В сессии 2 команда Нунавут скипа Джейка Хиггса победила команду Ньюфаундленд и Лабрадор со счетом 7-4. Эта победа для команды Нунавут стала первой в истории чемпионатов Канады. До этого Нунавут проиграл во всех 38 матчах с первого появления на .

Главной интригой по окончании прошлого чемпионата была ситуация с количеством побед среди скипов команд. Перед началом этого чемпионата по четыре победы (именно как скип) было у закончивших карьеру Эрни Ричардсона, Рэнди Фёрби, Кевина Мартина и действующих Брэда Гушу и Кевина Куи. Двое последних пытаются стать первым в истории пятикратным чемпионом Канады как скип. Кевин Куи, одержавший свою четвертую победу в  году, в этом году совершал уже четвертую попытку, и при этом проиграл два предыдущих финала. Но с первой попытки удача улыбнулась Брэду Гушу - первый в истории скип - пятикратный чемпион Канады.

Трансляции 
Все игровые сессии  на канадских спортивных каналах TSN.
Трансляция турнира входит в группу Сезон чемпионов на ТСН.

Призовой фонд 
Общий призовой фонд составляет 300 тысяч долларов.
 Победитель: $100,000
 Второе место: $60,000
 Третье место: $40,000
 Медальный этап (места с 4-го по 8-е): $15,000
 Групповой этап (места с 9-го по 18-е): $2,500

Формат соревнований 
Квалификация

Автоматическую путёвку в основной турнир получила команда-победитель предыдущего чемпионата (представляет Канаду).
Представитель от каждого члена Ассоциации кёрлинга Канады определялся в соответствующих чемпионатах провинций и территорий.
Три места Уайлд-кард получают команды, которые не победили в чемпионатах членов Ассоциации Кёрлинга Канады и имеют лучшие показатели в Системе Рейтинга Канадских Команд .

Основной турнир

 На первом, групповом этапе команды, разделённые на две группы (Pool A, Pool B) по 9 команд, играют между собой по круговой системе в один круг (Round Robin). В случае, если команда, занявшая третье место в группе, имеет одинаковое количество побед с последующими командами, проводится тай-брейк. Таким образом, нельзя покинуть турнир по дополнительным показателям.
 На следующем этапе команды, занявшие в группах места с 1-го по 3-е, выходят в плей-офф. В предварительных матчах плей-офф команды, занявшие 2-е и 3-е места в противоположных группах играют за право остаться на турнире - проигравший вылетает. По итогам основных матчей (четвертьфинала) проигравшие не покидают турнир - эти матчи нужны для ранжирования перед следующим этапом.
 На финальном этапе команды играют по системе Пейджа для четырех команд. 
 Победители основных матчей плей-офф (четвертьфинала) выходят в матч 1-ой против 2-ой. Победитель матча 1-ой против 2-ой становится первым финалистом, а у проигравшего остается шанс в полуфинале. 
 Проигравшие основных матчей плей-офф (четвертьфинала) выходят в матч 3-ей против 4-ой. Проигравший в матче 3-ей против 4-ой покидает турнир, а победитель выходит в полуфинал. Победитель полуфинала становится вторым финалистом, где команды разыгрывают титул.

Чемпионаты провинций и территорий 

Результаты финальных матчей чемпионатов провинций:

Выбор команд Уайлд-кард 
В этом чемпионате, как и в 2021 и 2022 годах, Ассоциация Кёрлинга Канады решила включить три команды Уайлд-кард вместо одной, как было ранее.

Рейтинг Канадских Команд перед чемпионатом 
по состоянию на 13 февраля 2023

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап

Положение команд 
Результаты и положение команд после окончания группового этапа

Группа A

Группа B

 Основной плей-офф
 Предварительный плей-офф
 Тай-брейк

Игровые сессии 

Начало матчей указано по Североамериканскому восточному времени (UTC−5:00).

Сессия 1 
пятница, 3 марта,  19:00

Сессия 2 
суббота, 4 марта,  14:00

Сессия 3 
суббота, 4 марта,  19:00

Сессия 4 
воскресенье, 5 марта,  09:00

Сессия 5 
воскресенье, 5 марта,  14:00

Сессия 6 
воскресенье, 5 марта,  19:00

Сессия 7 
понедельник, 6 марта,  09:00

Сессия 8 
понедельник, 6 марта,  14:00

Сессия 9 
понедельник, 6 марта,  19:00

Сессия 10 
вторник, 7 марта,  09:00

Сессия 11 
вторник, 7 марта,  14:00

Сессия 12 
вторник, 7 марта,  19:00

Сессия 13 
среда, 8 марта,  09:00

Сессия 14 
среда, 8 марта,  14:00

Сессия 15 
среда, 8 марта,  19:00

Сессия 16 
четверг, 9 марта,  09:00

Сессия 17 
четверг, 9 марта,  14:00

Сессия 18 
четверг, 9 марта,  19:00

Плей-офф

Четвертьфинал 

Победители Основного плей-офф выходят в матч 1 против 2 Плей-офф Пейджа, а проигравшие в матч 3 против 4.

Предварительный плей-офф 

пятница, 10 марта,  13:00

Основной плей-офф 
пятница, 10 марта,  19:00

Финальный этап

1 против 2 
суббота, 11 марта,  19:00

3 против 4 
суббота, 11 марта,  13:00

Полуфинал 
воскресенье, 12 марта,  12:00

Финал 
воскресенье, 12 марта,  19:00

Итоговая классификация

Награды 

 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
Kelly Knapp, скип, 

 Curling Canada Award of Achievement
Scott Higgins, TSN

 Hec Gervais Most Valuable Player Award
Брэд Гушу, скип,

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2023
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2022
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2023
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2023
 Чемпионат Канады по кёрлингу на колясках 2023

2023
Спорт в Канаде в 2023 году
Спортивные соревнования в Лондоне (Онтарио)
Март 2023 года